BPS

 BPS — Japanski animirani film iz 2003. godine;
 Benzinska pumpna stanica — Benzinska pumpna stanica;
 bps — bit po sekundi;
 Bosanskohercegovačka patriotska stranka — stranka u Federaciji BiH;
 British Parliamentary Style — britanski format parlamentarnih debata;